Blahak ist der Familienname folgender Personen:

 Gerlinde Blahak (* 1942), deutsche Lehrerin, Künstlerin und Kunstpädagogin
 Ján Blahák (* 1929), tschechoslowakischer Politiker
 Joe Blahak (1950–2016), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Josef Blahak (1780–1846), österreichischer Sänger und Komponist
 Leopold Blahak, deutsch-mährischer Bildhauer
 Vlastimil Blahák (1905–1979), tschechoslowakischer Kartograf